Ferraresi puede referirse a:

Alfredo Ferraresi, dirigente sindical argentino, del sindicato de empleados de farmacias. 
Jorge Ferraresi, político argentino, actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Nahuel Ferraresi, jugador de fútbol venezolano de origen argentino.